A praça Itália é uma área verde de 10 mil m2 da cidade brasileira de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul.

Situada no bairro Praia de Belas, ao lado do Praia de Belas Shopping, a praça está localizada nas avenidas Borges de Medeiros e Praia de Belas e na Rua Pery Machado, tendo sido inaugurada no ano de 1992. O local recebeu este nome da Câmara Municipal de Porto Alegre, em homenagem aos imigrantes italianos que se estabeleceram na Serra Gaúcha. Foi projetada pelo arquiteto Carlos Maximiliano Fayet.

Ligações externas

Vegetação da Praça Itália: Paisagens Mutantes de um Espaço Paisagístico

Italia
Praia de Belas